Словацкий технический университет в Братиславе (, сокращённо STU, до 1 апреля 1991 года — Словацкий технический институт в Братиславе ()) — самый известный технический вуз Словакии. Нынешнее название получил согласно закону Словацкого Национального совета № 93/1991 Свода законов от 13 февраля 1991 года об изменении наименования «Словацкого технического института в Братиславе».

Является продолжателем традиций Горной академии в городе Банска-Штьявница, где были заложены основы практического образования.

Университет предлагает техническое образование, привлекая студентов к исследованиям в области естественных наук, информатики, строительства, архитектуры, химии, пищевой промышленности и технологии материалов. По данным словацкого рейтинга «АRRА», СТУ уже долгое время является лучшим университетом, готовящим специалистов по направлениям: химические технологии, компьютерные и технические науки.

Научные коллективы университета занимаются осуществлением международных проектов, ежегодно проводят около 500 научно-исследовательских проектов, финансируемых за счёт грантов, и сотни проектов по договорным исследованиям.

Выпускники СТУ — одни из наиболее востребованных и высокооплачиваемых специалистов на рынке труда. Ежегодно на 7 факультетах университета и в университетском институте обучается около 17 тысяч студентов. Университет выпускает бакалавров, инженеров, магистров и аспирантов. Он также предлагает обучение по программам непрерывного образования и МВА-обучение в сотрудничестве с Техническим университетом в Вене.

Университет является носителем знака качества ECTS Label и DS Label.

В университете издаётся журнал SPEKTRUM.

История 
Предшественником Словацкого технического университета был Государственный технический институт имени доктора Милана Растислава Штефаника в городе Кошице. ГТИ был основан согласно закону № 170 Свода законов от 25 июня 1937 года. Однако первый учебный год ввиду политической ситуации в стране удалось начать только 5 декабря 1938 года в городе Мартин. Уже в марте 1939 года институт был закрыт, но согласно закону № 188 от 25 июля 1939 года воссоздан в Братиславе под новым названием «Словацкий технический институт».

Ректоры Словацкого технического института/университета 
 Юр Гронец, 1938—1940 и 1945—1946
 Антон Буган, 1940—1941
 Франтишек Валентин, 1941—1943
 Штефан Белла, 1943—1945 и 1946—1947
 Самуэль Кришка, исполнял обязанности ректора в апреле 1945 года
 Ян Гонда, 1947—1949 и 1950—1953
 Карел Гавелка, 1949—1950
 Эрнест Шишолак, 1953—1954 и 1958—1959
 Штефан Хохол, 1959—1960 и 1962—1963
 Йозеф Трокан, 1963—1964 и 1968—1969
 Антон Блажей, 1969—1989
 Ян Гарай, 1989—1990
 Норберт Фриштацкий, 1990—1991
 Войтех Молнар, 1991—1994
 Игорь Гудоба, 1994—2000
 Людовит Молнар, 2000—2003
 Владимир Балеш, 2003—2011
 Роберт Редхаммер, с 2011 по настоящее время

Факультеты 
Словацкий технический университет насчитывает 7 факультетов:
 Строительный факультет
 Факультет машиностроения
 Факультет электротехники и информатики
 Факультет химической и пищевой технологии
 Факультет архитектуры
 Факультет технологии материалов
 Факультет информатики и информационных технологий

Ссылки 
 Официальный сайт университета
 Академическая информационная система СТУ
 Портал выпускников СТУ

Источники 
 BLAŽEJ, Anton, a kol. Päťdesiat rokov Slovenskej vysokej školy technickej. Bratislava : Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1987. 312 s.
 Webometrics Ranking of Science

Университеты Словакии